La Yuca peut désigner :

Toponymes

La Yuca : un cours d'eau dans l'État de Barinas, appartenant au bassin versant du río Apure et de l'Orénoque.
 La Yuca : localité de la paroisse civile d'Altamira de Cáceres de la municipalité de Bolívar dans l'État de Barinas ;
 La Yuca : capitale de la paroisse civile d'El Socorro de la municipalité de Cruz Paredes dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme